Miejscowości w USA:
 Clearwater – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
 Clearwater – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Clearwater – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 Clearwater – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Clearwater – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken
Gminy w USA:
 Clearwater (ang. Clearwater Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Clearwater (ang. Clearwater Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Clearwater (ang. Clearwater Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Clearwater (ang. Clearwater Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Clearwater (ang. Clearwater Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clearwater (ang. Clearwater County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Clearwater (ang. Clearwater County) – w stanie Minnesota
Rzeki:
 Clearwater – rzeka w Kanadzie, w prowincji Alberta
 Clearwater – rzeka w Kanadzie, w prowincjach Saskatchewan i Alberta
 Clearwater – rzeka w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej
 Clearwater – rzeka w północnym Quebec, znana jako Rivière à l'Eau Claire we Francji
 Clearwater – rzeka w Nowej Zelandii
 Clearwater – rzeka w USA, w stanie Idaho
 Clearwater – dopływ rzeki Red Lake, w stanie Minnesota w USA
 Clearwater – rzeka w USA, w stanie Oregon
 Clearwater – rzeka w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Jefferson
 Clearwater – rzeka w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce